Randschlag steht für:
 Randschlag (Forstwirtschaft), in der Forstwirtschaft ein Kahlschlag am Waldrand. 

 Randschlag (Klöppeln), eine Schlagart beim Klöppeln.
 Randschlag (Numismatik), in der Numismatik ein Münzschaden, der durch Schläge auf den Münzrand entstanden ist.
 Randschlag (Rettungshunde), die Absuche von Waldrändern nach vermissten Personen durch Rettungshunde.

 Randschlag (Architektur), auch Saumschlag, in der Architektur ein eben geschlagener Streifen an den Kanten eines Steinquaders.
 Randschlag (Trommelspiel), beim Trommelspiel ein Schlag auf den Rand des Schlagfells.